Hello, Dolly!  steht für:

 Hello, Dolly! (Musical), 1964 
 Hello, Dolly! (Lied), 1964
 Hello Dolly! (Album), 1964
 Hello, Dolly! (Film), 1969